

События

Римская империя 
 Консулы Луций Фабий Цилон и Марк Анний Флавий Либон.
 Наводнение в Эдессе.

Азия 
 Указ в Китае о сборе всех налогов натурой.

Родились 
 Гелиогабал — римский император из династии Северов.
 Филипп I Араб — римский император в 244—249 годах.

См. также

Примечания